Die Kathedrale von Annecy (Cathédrale Saint-Pierre d’Annecy) ist eine römisch-katholische Kathedrale in der französischen Stadt Annecy und Sitz des Bischofs der Diözese Annecy.

Architektur 
Die Kathedrale wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts von Jacques Rossel als Franziskaner-Klosterkirche errichtet. Während der Französischen Revolution wurde die Kirche als Tempel der Göttin der Vernunft genutzt. Als im Jahr 1822 die Diözese Annecy aus der Diözese Chambéry entstand, wurde die spätgotische Kirche in den Status einer Kathedrale erhoben.

Orgel 
Die Kathedrale beherbergt eine bemerkenswerte Orgel, die in den Jahren 1840 bis 1842 von dem königlichen Hoforgelbauer Nicolas-Antoine Lété erbaut wurde. Das Orgelgehäuse im Stile Ludwig XIV wurde von den Gebrüdern Gilardi aus Annecy geschaffen. Das Instrument wurde mehrfach restauriert, rekonstruiert und erweitert. Es hat heute 32 Register auf drei Manualen und Pedal (ca. 2000 Pfeifen).

Einzelnachweise

Weblinks 
Webseite von Annecy
Städteportal

Kathedrale
Disposition einer Orgel
Erbaut im 16. Jahrhundert
Gotisches Bauwerk in Auvergne-Rhône-Alpes
Gotische Kirche
Kirchengebäude im Département Haute-Savoie
Kirchengebäude im Bistum Annecy
Kathedrale
Monument historique seit 1906
Monument historique (Kathedrale)
Peterskirche
Römisch-katholische Kathedrale in Frankreich